Адміністративний устрій козаків:
 Паланка — адміністративно-територіальна одиниця (округ) у Запорізькій Січі, тотожна полку на Гетьманщині на чолі з полковником.
 Паланка — полкове укріплення, місце перебування полковника з іншими службовими особами полку у запорожців.

Населені пункти:

Села:
 Паланка — Вінницька область, Томашпільський район
 Паланка — Черкаська область, Уманський район

Колишня назва
 Паланка, нині Заозерне, Вінницька область, Тульчинський район
Паланки село в Яворівському районі

Села:
 Паланка — Калараський район
 Паланка — Дрокійський район
 Паланка — Штефан-Водський район

Села:
 Паланка — повіт Бакеу
 Паланка — повіт Джурджу
 Паланка — повіт Прахова
 Комуни
 Паланка — повіт Бакеу, центр — однойменне село

Німецька Паланка (, ) — місто в Бач-Бодрогському комітаті з переважно німецьким населенням
 Стара Паланка (, ) — місто в Бач-Бодрогському комітаті з переважно сербським населення
 Нова Паланка (, ) — селище в Темешварському комітаті з німецьким населенням
Географічні об'єкти:
 Паланка — річка в Черкаській області, притока Уманки

Примітки

Посилання 
 Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона